

Patronyme 
 Boey Kim Cheng (né en 1965), poète australien, né à Singapour.
 Sacha Boey (né en 2000), footballeur franco-camerounais.

Voir aussi 
 De Boey, patronyme belge flamand.